Thornhill ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Thornhill (1909–1965), US-amerikanischer Pianist, Arrangeur, Bandleader und Komponist
 James Thornhill (1675–1734), englischer Maler
 Juan Thornhill (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Leeroy Thornhill (* 1968), britischer Musiker und DJ
 Matt Thornhill (* 1988), englischer Fußballspieler
 Michael Thornhill (1931–2018), englischer Tischtennisspieler
 Sophie Thornhill (* 1996), britische Radsportlerin

Thornhill ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Thornhill (City and County of Cardiff)
 Thornhill (Cumbria)
 Thornhill (Derbyshire)
 Thornhill (Hampshire)
 Thornhill (West Yorkshire)
 Thornhill (Dumfries and Galloway)
 Thornhill (Stirling)
 Thornhill (Torfaen)

in den Vereinigten Staaten:
 Thornhill (Alabama)
 Thornhill (Kentucky)
 Thornhill (Virginia)

in Kanada:
 Thornhill (British Columbia)
 Thornhill (Ontario)

in Südafrika:
 Thornhill (Südafrika)

Thornhill steht für:
 Thornhill (Talladega, Alabama), historisches Gebäude, NRHP-ID 98000104

Siehe auch:
 Die Herrin von Thornhill, britischer Film von John Schlesinger (1967)
 Thorn Hill